Чемпионат мира по фигурному катанию 1937 года был проведён Международным союзом конькобежцев 12—13 февраля в Вене, Австрия среди женщин, 1—2 марта в Лондоне, Великобритания среди мужчин и в парном катании.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

Мир1937
Мир1937
Чемпионаты мира в Австрии
Февраль 1937 года
Март 1937 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1937 год в Австрии
Спорт в Великобритании в 1937 году
1937 год в Лондоне